Haplogroupe J (ADNmt)
 Haplogroupe J (Y-ADN)